

Persone 
Alessandro Bonora – crickettista italiano
Cirillo Bonora – politico italiano
Davide Bonora – cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro
Ettore Bonora, nato Ettore Levi – critico letterario e letterato italiano
Fernando Farese, nato Fernando Bonora – attore italiano
Franck Bonora – calciatore francese
Franco Bonora – calciatore italiano
Georgia Bonora – ginnasta australiana
Nella Maria Bonora – attrice e doppiatrice italiana
René Bonora – calciatore cubano

Altro 
Ormetica bonora – specie di insetti della famiglia Arctiidae
Cascina Bonora – cascina di Pieve Fissiraga (LO)